Ariyamongkol ist der Familienname folgender Personen:
 Panus Ariyamongkol (* 1946), thailändischer Sprinter
 Surapong Ariyamongkol (* 1946), thailändischer Sprinter